Oberelend ist der Ortsname von

 Oberelend (Arnstorf), Ortsteil der Marktes Arnstorf, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Oberelend (Wörth an der Donau), Ortsteil der Stadt Wörth an der Donau, Landkreis Regensburg, Bayern